Янискоски (финское «янис» — заяц, «коски» — порог) — упразднённый населённый пункт в Печенгском районе Мурманской области. Упразднён в 2011 году.

География 
Возникло на правом берегу реки Паз у одноимённого порога, вблизи границы с Норвегией, в 75 км к юго-западу от посёлка Никель. Село состояло из двух удалённых друг от друга на 1,5 км частей.

История 
В годы Второй мировой войны немeцко-фашистские войска организовали на этой территории два лагеря советских военнопленных и один для остарбайтеров-поляков.

Сектор Янискоски — Нискакоски площадью 176 км² был выкуплен СССР у Финляндии и присоединён к Мурманской области РСФСР 3 февраля 1947 годa. Населённый пункт возник середине 1950‑х гг. в связи со строительством одноименной ГЭС.

В 1960—1990 гг. большинство жителей посёлка были рабочими лесоучастка Верхнетуломского леспромхоза. Законом Мурманской области № 283-01-ЗМО от 4 июля 2001 года населённый пункт был упразднён в связи с отсутствием проживающего населения.

Транспорт 
Просёлочная дорога соединяет Янискоски с крупной автодорогой P-16.

Достопримечательности 
 Обелиск на братской могиле советских воинов.
 Комплекс памятников посвященных русским военнопленным, погибшим в этих местах в годы Великой Отечественной Войны.
Памятный крест поставили ещё в 1950 году. Обновлен памятник в 2000 году, когда в окрестностях посёлка Е. В. Сметанниковым, было вновь обнаружено небольшое захоронение, обозначенное старым деревянным крестом и надписью «На этом кладбище похоронено 13 русских военнопленных».

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Печенгского района